Coppa Intercontinentale 1976 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1976 – edizione del torneo di pallacanestro